Груминг

 Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида
 Груминг обезьян и других животных — способ социального взаимодействия животных между собой с помощью вычесывания
 Груминг детей — ухаживание взрослыми людьми за несовершеннолетними с целью завоевать их доверие и совратить.